Анна Романовская:
 Романовская, Анна Анатольевна (род. 1973) — российский специалист в области геоэкологии, член-корреспондент РАН.
 Романовская, Анна Яковлевна (урождённая Воденова; 1843—1916) — русская актриса драматического театра.